Niemcy:
 Bärenthal – dzielnica gminy Egloffstein w kraju związkowym Bawaria,w  powiecie Forchheim
 Bärenthal – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Zobacz też:
 Baerenthal